Creuse je lahko:

 Creuse - departma v osrednji Franciji
 Creuse - reka v Franciji